Takeo Kawamura peut désigner :
 Takeo Kawamura (1972-), un joueur de baseball japonais ;
 Takeo Kawamura (1942-), un homme politique japonais.